Строкатки — родина метеликів.
 Строкатки — родина жуків.